Christian Scherg (* 2. September 1974) ist ein deutscher Unternehmer, Autor, Referent sowie Krisen- und PR-Berater.

Öffentliche Rezeption 
In der medialen Berichterstattung gilt Scherg als führender Experte für Online-Reputationsmanagement, Cybermobbing und Krisenkommunikation, im Forbes Ranking der Digital Leaders im deutschsprachigen Raum von 2018 wird er auf Platz 43 geführt.

Als Sachverständiger und Referent sprach Scherg bei öffentlichen Anhörungen zu digitalen Themen im Deutschen Bundestag und als Reputationsexperte war er Gast in zahlreichen Rundfunksendungen wie zum Beispiel in der ARD bei Beckmann, zum Thema Shitstorm in Galileo oder beim Saarländischen Rundfunk in der Sendung "Fragen an den Autor". Auch in Podcasts ist Scherg mit seiner Expertise zu hören. Für die Westdeutsche Zeitung schrieb Scherg in einer eigenen Kolumne über 60 Artikel zum Thema "Digitale Verunsicherung".

Arbeitsschwerpunkte 
Als Dozent und Berater plädiert Scherg dafür, durch Aufklärungsarbeit und Verhaltenstraining möglichen Reputationsschäden noch vor ihrer Entstehung vorzubeugen. Scherg setzt sich in diesem Rahmen dafür ein, den Medienumgang als festes Schulfach zu etablieren, um Kindern und Jugendlichen den Umgang mit persönlichen Informationen im Internet nahezubringen.

Scherg führt regelmäßig Trainings und Fortbildungen zu den Themen Medienkompetenz, Social-Media und Krisenmanagement durch. Dabei kommt ein ursprünglich 2013 entwickeltes Tool zum Einsatz, das Krisenszenarien in Echtzeit simuliert. Mit diesem Shitstorm-Simulator sollen Mechanismen des Cybermobbing, seine psychologischen Ursachen und mögliche Kommunikationslösungen veranschaulicht werden.

Unternehmer 
2007 gründete Christian Scherg die Kommunikationsagentur Revolvermänner GmbH, Ende 2011 entwickelte er zusammen mit einem Versicherungsmakler die erste Online-Reputationsversicherung und gemeinsam mit Alexander Cisik rief er das Deutsche Institut für Arbeitgeberqualität (DINAQ) ins Leben.

Zudem ist er einer der Gründer von EVERTREE.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 
 Tyrannei der Masse oder Schwarmintelligenz? Politische Willensbildung in der virtuellen Welt. In: Partizipation – Neue Herausforderungen für die Kommunikation. Helios Media, 2013, ISBN 978-3-942-26317-7.
 Reputation 3.0 – Wie man sich als Führungskraft im eigenen Unternehmen einen guten Namen macht. In: In Deutschland führen die Falschen. Wie sich Unternehmen ändern müssen, Helios Verlag, 2014, ISBN 978-3-942-26326-9.
 The Talking Dead – Reputationsmanagement im "botsfaktischen Zeitalter". In: Whitepaper Fake News, Fakten + Köpfe Verlagsgesellschaft mbH, 2017.
 Krisenkommunikation – Roter Draht oder blauer Draht?. In: kom.de, 2017
 Reputation von Führungskräften – Karrieretreiber oder Karrierekiller. In: Topmanager-blog.de, 2019.
 Open Source Intelligence (OSINT) – Wie sich Personaler auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. In: Topmanager-blog.de, 2020.

Interviews (Auswahl) 
 Felicitas Ernst, Keine Angst vor kununu und Co. In: kom.de, 6. August 2013
 Michael Märzheuser, Google ist nicht die Wahrheit, In: Medien-Monitor, 20. Januar 2014.
 Martin Morgenstern, Datenverlust schädigt die Reputation immens, In. procontra-online.de, März 2018.
 Antje Hildebrandt, Ein paar Wahrheiten müssten noch härter formuliert werden, In: cicero.de, 16. April 2020.
 Antonia Wille, Corona-Ausbruch in Göttingen und der drohende Kultur-Clash, In: web.de, 10. Juni 2020.
 Cybermobbing. Experte fordert schulische Interneterziehung, In: stern.de, 9. Februar 2021.

Weblinks 
 
 Christian Scherg, persönliche Website
 Christian Scherg auf der Website der Revolvermänner GmbH
 Süddeutsche Zeitung, Artikelsammlung
 Frankfurter Allgemeine, Artikelsammlung
 Westdeutsche Zeitung, Artikelsammlung

Einzelnachweise 

Unternehmer (Dienstleistung)
Unternehmer (Nordrhein-Westfalen)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Manager
Sachbuchautor
Autor
Deutscher
Geboren 1974
Mann